Antonino Giuffrè, detto Nino, uno dei protagonisti della malavita siciliana
 Antonino Giuffrè, fondatore della casa editrice Giuffrè Editore
 Antonino Giuffrè, pittore attivo in Sicilia alla fine del XV secolo